Die Saison 1943/44 war die erste Spielzeit der in Mexiko eingeführten Profifußball-Liga und firmierte zu dieser Zeit noch unter dem Begriff Liga Mayor.

Der erste Spieltag 
Die ersten Spiele wurden am 17. Oktober 1943 ausgetragen und sahen folgende Begegnungen:
 España vs Moctezuma 2:3
 Veracruz vs Marte 3:3
 A.D.O. vs América 1:6
 Atlas vs Asturias 2:4
Die Begegnung zwischen Atlante und Guadalajara (1:4) wurde erst vier Tage später (am 21. Oktober) ausgetragen.

Rekorde 
Damals war der Fußball noch nicht so sehr von Taktik geprägt, so dass wesentlich mehr Tore fielen als dies heute der Fall ist. In den 90 Begegnungen fielen insgesamt 449 Tore, so dass ziemlich exakt fünf Tore pro Spiel (4,99) erzielt wurden. Ein einziges Spiel (Atlante gegen Marte) endete torlos und nur in weiteren 15 Spielen schaffte es eine der beiden Mannschaften nicht, einen Treffer zu erzielen. Am häufigsten ohne eigenen Treffer blieb Marte (insgesamt fünfmal), gefolgt von Atlante (viermal). Diese beiden Mannschaften erzielten auch die wenigsten Tore (Marte 32, Atlante 28). Atlante war aber nicht nur die Mannschaft mit den wenigsten Toren, sondern auch den wenigsten Gegentoren (31) und spielte dreimal zu Null. Ebenfalls in drei Partien ohne Gegentor blieb Atlas. Dagegen blieb Meister Asturias in keinem Spiel ohne Gegentreffer, erzielte aber 57 Tore und bildete so die erfolgreichste Sturmreihe hinter dem „spanischen Rivalen“ España, dessen Mannschaft 70 Treffer erzielte.

Spiele mit den meisten Toren 
 Die meisten Tore fielen in der Begegnung zwischen España und Veracruz (9:3)
 Höchster Heimsieg: A.D.O. vs Atlas 9:2
 Höchster Auswärtssieg: A.D.O. vs España 2:8

Entscheidungsspiel 
In der Abschlusstabelle belegten die „spanischen“ Klubs Asturias und España punktgleich die ersten beiden Plätze. Weil zur Kürung des Meisters das Torverhältnis keine Anwendung fand, war ein Entscheidungsspiel erforderlich, das Asturias mit 4:1 zu seinen Gunsten entschied.

Gesamtjahrestabelle 1943/44 

|}

Die Heim- und Auswärtstabellen 

|width="50"| 
|valign="top"|

Auswärtstabelle 1943/44

|}

|}

Kreuztabelle zur Saison 1943/44 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. 

Auffallend ist, dass der Meister Asturias kein Heimspiel gegen einen der anderen Top-Five-Vereine gewinnen konnte und Marte als einzige Mannschaft auswärts ohne Sieg blieb.

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
Die Saison 1943/44 der mexikanischen Liga Mayor bei RSSSF
70 años de profesionalismo (Mannschaftsaufstellungen des ersten Spieltags der LIGA MAYOR 1943/44)

1943
Fußballsaison 1943/44